La Temporada 1925 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la vigésimo quinta temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la vigésimo segunda con Serie Mundial. Los Pittsburgh Pirates derrotaron a los Washington Senators por 4-3 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1925

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1925
Estados Unidos en 1925
Deporte en 1925